Catende kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Catende (ort), Pernambuco, 
 Catende (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar